Alain de Chalvron (né en 1951), journaliste et reporter français ;
 Bernard de Chalvron, diplomate et résistant français, père du précédent.